Due steht für:
 Due (Georgia), Geisterstadt in Fannin County (Georgia), Georgia

Due ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Due-Boje (* 1966), schwedischer Eishockeyspieler
 Frederik Due (1796–1873), norwegischer Offizier und Staatsminister
 Henrik Adam Due (1891–1966), amerikanisch-norwegischer Geiger und Musikpädagoge
 Katarina Due-Boje (* 1958), schwedische Squashspielerin
 Louise Bager Due (* 1982), dänische Handballspielerin
 Mary Barratt Due (1888–1969), norwegische Pianistin und Musikpädagogin
 Ole Due (1885–1925), dänischer Maler
 Patricia Stephens Due (1939–2012), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 Paul Due (1835–1919), norwegischer Architekt
 Peter Due (* 1947), dänischer Segler
 Steen Due (1898–1974), dänischer Hockeyspieler
 Stephan Barratt-Due (Stephan Henrik Barratt-Due jr.) (* 1956), norwegischer Geiger und Musikpädagoge
 Stephan Henrik Barratt-Due (Stephan Henrik Barratt-Due sr.) (1919–1985), norwegischer Geiger und Musikpädagoge
 Thomas Due (* 1971), norwegischer Curler

due steht für:
 Umiray Dumaget (ISO-639-3-Code), philippinische Sprache auf Luzon

Dué steht für:
 Dué, französischer Fluss

DUE steht für:
 Dundo Airport (IATA-Code), Flugplatz von Dundo, Hauptstadt der angolanischen Provinz Lunda Norte

Siehe auch:
 Barratt Due
 Doue

Abkürzung